Andrzej Wierzbicki (1877–1961) – polski działacz gospodarczy, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I i IV kadencji w II Rzeczypospolitej.
 Andrzej Wierzbicki (1942–2022) – polski historyk historiografii XIX i XX wieku.
Andrzej Piotr Wierzbicki (ur. 1937) – polski automatyk, specjalista w zakresie wspomagania decyzji, profesor Politechniki Warszawskiej.
 Andrzej Wierzbicki (wojskowy)
 Andrzej Wierzbicki (muzyk)